Музей К. Г. Паустовского:
 Музей К. Г. Паустовского (Киев) — Музей Константина Паустовского в киевской школе № 135. (Киев, ул. М. Коцюбинского, 12Б).
 Дом-музей К. Г. Паустовского (Старый Крым) — отдел литературно-художественного музея Крымское республиканское учреждение «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник» (КРУ «Коктебельский ЭИКЗ») «Киммерия М. А. Волошина», посвящённый Константину Паустовскому.
 Музей К. Г. Паустовского (Москва) — Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского по ул. Кузьминская, д. 8, Москва, Россия.
 Дом-музей К. Г. Паустовского (Таруса) — ул. Пролетарская, д. 2, г. Таруса, Калужская обл.
 Музей К. Г. Паустовского (Одесса) — филиал Одесского Литературного музея по ул. Черноморская, д. 6, Одесса, Украина.
 Музей К. Г. Паустовского (Пилипча) — Музей К. Г. Паустовского, Киевская обл., 09153, Белоцерковский район, с. Пилипча, ул. Ленина, 1.